Bingen ist der Name folgender Orte, Gemeinden und Landkreise:

in Deutschland
 Bingen (Landkreis Sigmaringen), eine Gemeinde im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Bingen am Rhein, eine Stadt im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz
 Landkreis Mainz-Bingen, ein Landkreis im Osten von Rheinland-Pfalz

in Frankreich
 Bionville-sur-Nied (deutsch: Bingen), eine französische Gemeinde im Département Moselle, Region Lothringen

in den Vereinigten Staaten:
 Bingen (Arkansas), im Hempstead County
 Bingen (Louisiana), im West Feliciana Parish – nicht mehr existent
 Bingen (Pennsylvania), im Northampton County
 Bingen (Washington), im Klickitat County

Personen:
 Hl. Bertha von Bingen (7.–8. Jh.), Mutter von Rupert von Bingen, siehe Berta (Heilige)
 Dieter Bingen (* 1952), deutscher Politologe
 Hildegard von Bingen (1098–1179), Benediktinerin und Mystikerin
 Jacques Bingen (1908–1944), Ingenieur und eine wichtige Person der Résistance
 Jean Bingen (1920–2012), belgischer Papyrologe
 Kazım Bingen (1912–??), türkischer Radrennfahrer
 Hl. Rupert von Bingen (712–732), Heiliger, Patron der Pilger

Sonstiges:
 Bingen (Antarktika), Bergkessel im Königin-Maud-Land, Antarktika
 „bingen“ als Kurzform von Binge Watching, Binge Eating und Binge Drinking

Siehe auch: